Georg von Welck ist der Name folgender Personen:

* Georg Ludwig von Welck (1773–1851), deutscher Offizier und Politiker
 Georg Rudolph von Welck (1796–1875), deutscher Amtshauptmann und Politiker
 Johann Georg Freiherr von Welck (1839–1912), deutscher Verwaltungsbeamter